Диас де Леон () — фамилия:
 Диас де Леон, Карлос Энрике (1910—1971) — президент Гватемалы с 27 по 28 июня 1954 года.
 Диас де Леон, Хорхе (род. 1986) — мексиканский футболист, вратарь.